Transtorno mental — anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica e/ou mental.
 Alienação — conceito das ciências sociais.
 Alienação (marxismo) — situação típica do capitalismo através da qual as pessoas são apartadas dos bens que elas mesmas produzem.
 Alienação (direito) — transferência da posse de um bem.
 Alienação fiduciária — transferência feita por um devedor ao credor de propriedade resolúvel.
 Alienação parental — processo e resultado da manipulação psicológica de uma criança em mostrar medo, desrespeito ou hostilidade injustificados em relação ao pai ou mãe e/ou a outros membros da família.
 Síndrome de alienação parental — distúrbio psicológico na infância.
 Além da Alienação — álbum de estúdio da banda João Penca e Seus Miquinhos Amestrados, lançado em 1988